Morska Graniczna Placówka Kontrolna Szczecin – portowy (III kategoria)
 Przejściowy Punkt Kontrolny Szczecin – drogowy (III kategoria)